

Geografia 
Ulloa – comune della Colombia facente parte del dipartimento di Valle del Cauca
A Ulloa o Comarca de Ulloa – comarca della Spagna, situata nella comunità autonoma di Galizia, nella provincia di Lugo
Ulloa – distretto della Costa Rica facente parte del cantone di Heredia, nella provincia omonima

Persone 
 Alfonso de Ulloa (1529 ca. – 1570) – scrittore, traduttore e storico spagnolo
 Antonio Calà Ulloa (Napoli, 1807 – Napoli, 1889) – generale dell'esercito delle Due Sicilie e saggista, fratello di Pietro e Girolamo Calà Ulloa
 Antonio de Ulloa (1716-1795) – scienziato spagnolo
 Francisco de Ulloa (morto nel 1540) – esploratore spagnolo
 Girolamo Calà Ulloa (Napoli, 1810 – Firenze, 1891) – generale, patriota e saggista italiano, fratello di Antonio e Pietro Calà Ulloa
 Juanma Bajo Ulloa (n. 1967) – regista e sceneggiatore spagnolo
 José Domingo Ulloa Mendieta (n. 1956) –  arcivescovo cattolico panamense
 Lope de Ulloa y Lemos (1572-1620) – militare spagnolo scelto dal viceré del Perù, Francisco de Borja y Aragón
 Luis de Ulloa y Pereira (1584-1674) –  scrittore e poeta spagnolo del Siglo de Oro
 Pedro Osores de Ulloa (1554-1624) – generale spagnolo, Governatore Reale del Cile
 Pietro Calà Ulloa (1801-1879) –  magistrato, politico e saggista italiano
 Rodrigo de Quiroga López de Ulloa (1512-1580) – generale e conquistador spagnolo 
 Tristán Ulloa (n. 1970) – attore, regista e sceneggiatore spagnolo

Sportivi 
 Diego Josué Madrigal Ulloa (n. 1989) – calciatore costaricano, di ruolo attaccante
 Hernán Bolaños Ulloa (1912-1992) – allenatore di calcio e calciatore costaricano naturalizzato cileno
 Johan Alberto Venegas Ulloa (n. 1988) – calciatore costaricano, di ruolo centrocampista 
 Leonardo Ulloa (nato nel 1986) – calciatore argentino
 Pedro Camilo Franco Ulloa (n. 1991) – calciatore colombiano, di ruolo difensore
 Ricardo Ulloa (n. 1990) – calciatore salvadoregno, di ruolo attaccante
 Victor Ulloa (n. 1992) –  calciatore statunitense, di ruolo difensore

Altro 
 Cappella Ulloa – una delle chiese monumentali di Napoli